Копылова — название нескольких деревень в России:
 Копылова — деревня в Качугском районе Иркутской области.
 Копылова — деревня в Серовском городском округе Свердловской области.
 Копылова — деревня в Вагайском районе Тюменской области. См. также 
  — фамилия.
  — название ряда населённых пунктов Российской Федерации и Украины.